Knut Arvid Posse kan syfta på:

 Knut Posse i Växjö
 Knut Posse (militär)